Станіслав Кміта — белзький, руський воєвода, перемиський, сяноцький каштелян.
 Станіслав Кміта — львівський, перемиський каштелян, белзький воєвода.

Див. також 
 Кміта

Кміти